Вагинский сельсовет — сельское поселение в Боготольском районе Красноярского края.

Административный центр — село Вагино.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Вагинский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 10

 Глава муниципального образования
 Сибейко Вера Петровна. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Боготольского района
Сельские поселения Красноярского края